Antoni Bartłomiej Ledóchowski (1789–1835) – poseł na Sejm Czteroletni, dworzanin  Stanisława Poniatowskiego
 Antoni August Ledóchowski (1823–1885) – szambelan austriacki, rotmistrz 1. pułku huzarów
 Antoni Franciszek Ledóchowski (1832–1885) – szambelan austriacki, porucznik 6. pułku huzarów
 Antoni Ignacy Józef Ledóchowski (1856–1935) – szambelan austriacki, radca rządowy i ekonomista
 Antoni Maria Józef Ledóchowski (1895–1972) – oficer marynarki, wykładowca w szkołach morskich
 Antoni Maria Franciszek Ledóchowski (1904–1982) – syn hr. Franciszka Władysława Cyryla (1876–1954)